Schiffer puede referirse a:
 La modelo Claudia Schiffer.
 Eugen Schiffer político alemán .
 Un personaje del manga Bleach Ulquiorra Cifer, erróneamente transliterado en ocasiones como Ulquiorra Schiffer.